Открытый чемпионат Мексики 2007 — 14-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин и женщин, проводящегося в мексиканском городе Акапулько и являющегося частью тура ATP в рамках международной золотой серии и тура WTA в рамках серии соревнований 3-й категории.

В 2007 году турнир прошёл с 26 февраля по 3 марта. Соревнование завершало февральскую латиноамериканскую серию грунтовых турниров, расположенную в календаре после Australian Open.

Прошлогодние победители:
 в мужском одиночном разряде —  Луис Орна
 в женском одиночном разряде —  Анна-Лена Грёнефельд
 в мужском парном разряде —  Леош Фридль и  Франтишек Чермак
 в женском парном разряде —  Анна-Лена Грёнефельд и  Меган Шонесси

Общая информация 
Первым номером посева в мужском одиночном турнире стал Хуан Карлос Ферреро (№ 27 в мире на тот момент), однако испанец не смог подтвердить свой статус, добравшись лишь до полуфинала. В его отсутствие титул достался четвёртому сеянному Хуану Игнасио Челе, переигравшему в финале восьмую ракетку соревнований Карлоса Мойю. Сильнейшие несеянный теннисисты уступили уже во втором раунде. Прошлогодний чемпион — Луис Орна — защищал свой титул, но не смог доиграть уже игру первого раунда.

В парном соревновании среди мужчин сеянные команды были куда менее успешны: лишь лидеры посева — Павел Визнер / Лукаш Длоуги — смогли выиграть в рамках турнира более одного матча. Чехи, в итоге, добрались до финала, где, правда, смогли взять лишь два гейма у аргентинца Мартина Вассальо Аргуэльо и итальянца Потито Стараче. Для последних этот титул стал дебютным на соревнованиях основного тура ассоциации. Прошлогодние чемпионы — Леош Фридль и Франтишек Чермак — не защищали свой титул, но Леош (в паре с Михаэлем Кольманном) принимал участие в турнире и прошёл круг.

Первым номером посева в женском одиночном турнире стала Марион Бартоли (№ 25 в мире на тот момент), впрочем француженка не смогла подтвердить свой статус, проиграв уже во втором раунде. В её отсутствие турнир свёлся к матчу пятой сеянной Флавии Пеннетты и несеянной Эмили Луа, где француженка оказалась сильнее, оформив свою победу по итогам двух партий. Прошлогодняя чемпионка — Анна-Лена Грёнефельд — не защищала свой титул.

Луа добралась до титульного матча и в парном разряде, но там их альянс с Викторией Пратт, посеянный на соревновании вторым, не смог справиться с несеянной командой Лурдес Домингес Лино / Аранча Парра Сантонха, взяв у испанок лишь шесть геймов. Прошлогодние чемпионки — Анна-Лена Грёнефельд и Меган Шонесси — своё звание не защищали.

Соревнования

Мужчины. Одиночный турнир 
  Хуан Игнасио Чела обыграл  Карлоса Мойю со счётом 6-3, 7-6(2).
 Чела выигрывает 1-й титул в сезоне и 4-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Мойя уступает свой 2-й финал в сезоне и 22-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1 
{{Турнир16-Теннис3-bye 
| RD1=Первый раунд
| RD2=Второй раунд
| RD3=Четвертьфиналы
| RD4=Полуфинал

| team-width=160
| score-width=15

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= Х. К. Ферреро
| RD1-score01-1=7| RD1-score01-2=4
| RD1-score01-3=6| RD1-seed02= 
| RD1-team02= П. Стараче
| RD1-score02-1=63
| RD1-score02-2=6| RD1-score02-3=3
| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Л. Длоуги
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= А. ди Мауро
| RD1-score04-1=3
| RD1-score04-2=2
| RD1-score04-3= 
| RD1-seed05=Q
| RD1-team05= Х. П. Гусман
| RD1-score05-1=6| RD1-score05-2=6| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= К. Ким
| RD1-score06-1=4
| RD1-score06-2=2
| RD1-score06-3= 
| RD1-seed07= 
| RD1-team07= Л. Орна
| RD1-score07-1=1
| RD1-score07-2=r
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=5
| RD1-team08= Г. Гаудио
| RD1-score08-1=1
| RD1-score08-2= 
| RD1-score08-3= 
| RD1-seed09=3
| RD1-team09= Н. Альмагро
| RD1-score09-1=6| RD1-score09-2=6| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10=WC
| RD1-team10= М. Сабалета
| RD1-score10-1=3
| RD1-score10-2=4
| RD1-score10-3= 
| RD1-seed11= 
| RD1-team11= Р. Рамирес
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12=WC
| RD1-team12= С. Гонсалес
| RD1-score12-1=4
| RD1-score12-2=3
| RD1-score12-3= 
| RD1-seed13= 
| RD1-team13= Д. Хартфилд
| RD1-score13-1=6| RD1-score13-2=7| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14=Q
| RD1-team14= Х. Армандо
| RD1-score14-1=4
| RD1-score14-2=64
| RD1-score14-3= 
| RD1-seed15=WC
| RD1-team15= Б. Эчагарай
| RD1-score15-1=3
| RD1-score15-2=4
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=8
| RD1-team16= К. Мойя
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3= 
| RD2-seed01=1
| RD2-team01= Х. К. Ферреро
| RD2-score01-1=6| RD2-score01-2=7| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= Л. Длоуги
| RD2-score02-1=3
| RD2-score02-2=62
| RD2-score02-3= 
| RD2-seed03=Q
| RD2-team03= Х. П. Гусман
| RD2-score03-1=6| RD2-score03-2=3
| RD2-score03-3=2
| RD2-seed04=5
| RD2-team04= Г. Гаудио
| RD2-score04-1=1
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=6
| RD2-seed05=3
| RD2-team05= Н. Альмагро
| RD2-score05-1=6| RD2-score05-2=4
| RD2-score05-3=7| RD2-seed06= 
| RD2-team06= Р. Рамирес
| RD2-score06-1=1
| RD2-score06-2=6| RD2-score06-3=62
| RD2-seed07= 
| RD2-team07= Д. Хартфилд
| RD2-score07-1=6| RD2-score07-2=1
| RD2-score07-3=4
| RD2-seed08=8
| RD2-team08= К. Мойя
| RD2-score08-1=4
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=6
| RD3-seed01=1
| RD3-team01= Х. К. Ферреро
| RD3-score01-1=6| RD3-score01-2=6| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02=5
| RD3-team02= Г. Гаудио
| RD3-score02-1=4
| RD3-score02-2=1
| RD3-score02-3= 
| RD3-seed03=3
| RD3-team03= Н. Альмагро
| RD3-score03-1=63
| RD3-score03-2=3
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04=8
| RD3-team04= К. Мойя
| RD3-score04-1=7
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3= 
| RD4-seed01=1
| RD4-team01= Х. К. Ферреро
| RD4-score01-1=6
| RD4-score01-2=2
| RD4-score01-3=3
| RD4-seed02=8
| RD4-team02= К. Мойя
| RD4-score02-1=2
| RD4-score02-2=6| RD4-score02-3=6}}

 Секция 2 

 Женщины. Одиночный турнир 
  Эмили Луа обыграла  Флавию Пеннетту со счётом 7-6(0), 6-4.
 Луа выигрывает 1-й титул в сезоне и 3-й за карьеру в туре ассоциации.
 Пеннетта уступает 1-й финал в сезоне и 6-й за карьеру в туре ассоциации.

 Первые раунды 

 Секция 1 

 Финал 

 Женщины. Парный турнир 
  Лурдес Домингес Лино /  Аранча Парра Сантонха''' обыграли  Эмили Луа /  Николь Пратт со счётом 6-3, 6-3.
 Домингес Лино выигрывает 2-й титул за карьеру в туре ассоциации.
 Парра Сантонха с третьей попытки побеждает в финале соревнования тура ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Мексики

 ATP Тур 2007 года
 WTA Тур 2007 года

 Международная золотая серия ATP
 Серия турниров 3-й категории WTA

Ссылки 
 Официальный сайт  

 
 Профиль турнира на сайте WTA 

 
 

Мексика
Теннис
Февраль 2007 года
Март 2007 года
2007